Устшики-Дольне (город) — город в Польше. Центр Бещадского повята.
 Устшики-Дольне (гмина) — гмина в Польше, в Бещадском повяте, Подкарпатского воеводства.